Га́рфілд або Ґа́рфілд () може означати:

Прізвища 

 Браян Гарфілд (; 1939—2018) — американський письменник детективного жанру.
 Джеймс Гарфілд (; 1831—1881) — 20-й Президент США.
 Ендрю Гарфілд (; 1983) — американсько-британський актор.
 Юджин Гарфілд (; 1925—2017) — американський вчений-лінгвіст.

Топоніми

Гарфілд — назва округів у США:
 Гарфілд — місто, штат Арканзас
 Гарфілд — місто, штат Джорджія
 Гарфілд — місто, штат Канзас
 Гарфілд — місто, штат Міннесота
 Гарфілд — місто, штат Нью-Джерсі
 Гарфілд — місто, штат Вашингтон
 Гарфілд — місто в окрузі Джексон, штат Вісконсин
 Гарфілд — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Гарфілд — переписна місцевість, штат Колорадо
 Гарфілд — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Гарфілд — переписна місцевість, штат Техас

Інше 
 «Гапфілд» () — фільм про кота Гарфілда.
 «Гарфілд» () — американський комікс, створений художником Джимом Девісом.
 «Гарфілд 2: Історія двох кішечок» () — продовження фільму про гладкого кота
 Гарфілд () — популярний кіт, герой однойменного фільму.
 «Гарфілд та його друзі» () — мультсеріал про кота Гарфілда